Красный Рыбак — село в Кизлярском районе Дагестана. Входит в состав Крайновского сельсовета.

Географическое положение 
Населённый пункт расположено на берегу Кизлярского залива, в 25 км к северо-западу от центра сельского поселения — Крайновка и в 60 км к северо-востоку от города Кизляра.

История 
Образовано в 30-е годы XX века, как посёлок при рыбоперерабатывающем заводе «Красный Рыбак».

Население 

 Национальный состав
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года:

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в селе проживало 27 человек (14 мужчин и 13 женщин). Село оказалось в зоне подтопления в результате подъёма уровня Каспийского моря, идёт активный отток населения.

Примечания 

Населённые пункты Кизлярского района